Nezamyslice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Nezamyslice nad Hanou, Gemeinde im Okres Prostějov
Nezamyslice u Horažďovic, Gemeinde im Okres Klatovy